Luka može značiti:

 luka, pristanište
 Luka (ime), osobno ime
 Sveti Luka, evanđelist
 Luka (županija), starohrvatska županija
 Luka (Šoljan), roman Antuna Šoljana
 župa Luka
 Luka (1992.), hrvatski film
 Luka (župa), srednjovjekovna župa Humske zemlje koja se prostirala uz Neretvu, od Počitelja do ušća Neretve

Naselja
Hrvatska:
 Luka (općina), općina u Zagrebačkoj županiji
 Luka (Sali), naselje na Dugom otoku.
 Luka (Ston), gradsko naselje Stona
 Luka (Vrbovec), gradsko naselje Vrbovca

BiH:
 Luka (Bosansko Grahovo, BiH), naselje u općini Bosansko Grahovo
 Luka (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Luka (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Luka (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Luka (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje
 Luka (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica
 Luka (Srebrenik, BiH), naselje u općini Srebrenik

Mađarska:
 Luka (Sigetski kotar, Mađarska)